Змагання зі фристайлу в скікросі серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 24 та 26 лютого. Участь взяли 21 спортсменка з 10 країн.

Результати

Кваліфікація

Раунд на вибування

Чвертьфінали 

Заїзд 1

Заїзд 3

Заїзд 2

Заїзд 4

Півфінали 

Заїзд 1

Заїзд 2

Фінали 

Великий фінал

Малий фінал

Примітки 

Жіночий скікрос на чемпіонатах світу з фристайлу